

Polítics 
 Thomas Burke (Carolina del nord) (c. 1747–1783), físic nascut a Irlanda, advocat i polític
 Sir Thomas Burke (1813–1875), legislador irlandès
 Thomas Henry Burke (1829–1882), Sots-secretari de la Oficina Irlandesa britànica
 Thomas Henry Burke (polític) (1904–1959), polític estatunidenc d'Ohio
 Thomas Burke (Seattle) (1849–1925), jurista estatunidenc i constructor de línies ferroviàries
 Thomas Burke (1908–1951), lesgislador irlandès
 Thomas J. Burke (1896–1966), jurista estatunidenc; justícia de la Cort Suprema de Dakota del nord
 Thomas A. Burke (1898–1971), legislador d'Ohio
 Tom Burke (polític australià) (1910–1973), legislador del Partit Laborista
 Sir Thomas Kerry Burke (nascut el 1942), membre del Partit Laborista de Nova Zelanda 
 T. J. Burke (Thomas James Burke, nascut el 1972), legislador canadenc

Clergues 
 Thomas Burke (bisbe) (c. 1709–1776), clergue catòlic irlandès
 Thomas Nicholas Burke (1830–1882), teòleg catòlic irlandès
 Thomas Martin Aloysius Burke (1840–1915), clergue catòlic irlandès

Esportistes 
 Tom Burke (futbolista) (1862–1914), futbolista gal·lès
 Tom Burke (hurler) (fl. 1865–1887), hurler irlandès
 Thomas Edward Burke (1875–1929), velocista estatunidenc als Jocs Olímpics de 1896
 Tom Burke (futbol americà) (nascut el 1976)

Altres 
 Thomas Burke (artista) (1749–1815), pintor irlandès
 Thomas Burke (autor) (1886–1945), poeta anglès
 Thomas Burke (empresari) (1870–1949), empresari australià
 Thomas Burke (mariner) (1833–1899), mariner estatunidenc i receptor de la medalla d'Honor
 Thomas Burke (soldat) (1842–1902), receptor de la medalla d'Honor el 30 de juny de 1863
 Thomas Burke (tenor) (Tom Burke) 1890-1969, tenor britànic
 Thomas Ulick Burke (banquer) (1826–1867), víctima de l'assassinat de Break-o-Day
 Tom Liam Benedict Burke (nascut el 1981), actor anglès
 Tom Burke (ambientòleg) (nascut el 1938), professor britànic i escriptor